Гроссбаум — многозначное понятие, которое может означать:

 Грэм, Бенджамин (1894—1976) — американский экономист, настоящая фамилия Гроссбаум
 Профессор Гроссбаум — персонаж компьютерной игры «Петька-3», сумасшедший учёный